Famiglia van Bloemen, famiglia di artisti olandesi:
 Pieter van Bloemen, pittore del XVII secolo
 Jan Frans van Bloemen, pittore del XVII secolo, fratello minore di Pieter
 Norbert van Bloemen, pittore del XVII secolo, fratello minore di Pieter

 Johannes Bloemen, nuotatore olandese
 Théo Bloemen, giocatore di calcio a 5 belga
 Ted-Jan Bloemen, pattinatore olandese naturalizzato canadese